Pythagoras, Grieks wiskundige en filosoof uit de 6e eeuw v.Chr.
 Pythagoras (vriend van Nero), de vriend van Nero
 Pythagoras (tijdschrift), het wiskundetijdschrift voor jongeren
 Stelling van Pythagoras, de beroemde stelling vernoemd naar de filosoof
 Pythagoras (software), CAD en GIS software voor landmeters